
Termin -{CAAT}- ima više značenja.
 CAAT pojačavač vezivanja, regulatorna sekvenca za insulinski gen
 CAAT kutija, nukleotidna sekvenca